Claus Hjort Frederiksen (né en 1947), homme politique danois ;
 Christian Frederiksen (né en 1965), céiste danois et norvégien ;
 Fergie Frederiksen (1951-2014), chanteur américain ;
 Ib Frederiksen (1927-2018), homme politique danois ;
 Jan Frederiksen (né en 1982), footballeur danois ;
 Lars Frederiksen (né en 1971), guitariste et chanteur américain ;
 Mette Frederiksen (née en 1977), femme politique danoise ;
 Søren Frederiksen (né en 1972), footballeur danois.

Homonymie de patronyme danois
Homonymie de patronyme norvégien